Popis fašističkih pokreta po državama koje su postojale u vrijeme njihovog djelovanja i bile područje njihovog djelovanja, te po današnjim državama (državama koje danas obuhvaćaju teritorij djelovanja pokreta).

Fašizam i nacizam